Чемпіонат Білорусі з хокею 2001—2002 — 10-й розіграш чемпіонату Білорусі. У сезоні 2001—02 брали участь вісім  клубів.

Перший етап

Другий етап

Група А

Група В

Плей-оф

Найкращий бомбардир 
Денис Тиднюк (ХК Вітебськ) — 30 очок (19 + 11).

Джерела 
 Архів 
 Архів 

2001—2002
Білорусь
Білорусь